

Mitologia 
 Nechtan Scéne – personaggio del Ciclo dell'Ulster 
 Nechtan – dio irlandese
 Nechtan mac Collbran – personaggio de Il viaggio di Bran

Persone 
 Re
 Nechtan Morbet (V-VI secolo) – re dei Pitti
 Nechtan nepos Uerb (VII secolo) – re dei Pitti
 Nechtan mac Der-Ilei (VIII secolo) – re dei Pitti
 Neithon of Alt Clut (VII secolo) – re dello Strathclyde

 Altri 
 Nechtan odi Aberdeen (XII secolo) – vescovo di Aberdeen
 San Nectan (V-VI secolo) – associato ai santi Devon e Cornwall